Agustín González Acilú (Altsasu, Navarra, 1929), compositor i professor de música espanyol
 Agustín González Martínez (Linares, 1930 - Madrid, 2005), actor espanyol 
 Agustín González de Amezúa y Mayo (Madrid, 1881 - 1956), crític literari i historiador espanyol